Svatá Anna může být

osobnost
 svatá Anna, světice

místopisný název
 Svatá Anna (Horšovský Týn), část obce Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Svatá Anna (Oslov), část obce Oslov v okrese Písek
 Svatá Anna (přírodní památka) čedičový vrch nedaleko Jičína
 Svatá Anna (Vlčeves), část obce Vlčeves v okrese Tábor
 Svatá Anna (Dobříš), hájovna a polesí u Dobříše v okrese Příbram

Související články 
 Kostel svaté Anny
 Kaple svaté Anny
 Santa Ana (Salvador)
 Santa Ana (Kalifornie)
 Santa Ana (řeka)
 Święta Anna
 Svatá Anna z Novgorodu